Горчаково — название населённых пунктов в России:

 Горчаково — деревня в Ферзиковском районе Калужской области.
 Горчаково — деревня в Киришском районе Ленинградской области.
 Горчаково — деревня в Троицком административном округе Москвы.
 Горчаково — деревня в Дмитровском районе Московской области.
 Горчаково — село в Троснянском районе Орловской области.
 Горчаково — деревня в Краснохолмском районе Тверской области.
 Горчаково — деревня в Ясногорском районе Тульской области.

См. также 

 Станция Горчаково